Peter Strittmatter ist der Name folgender Personen:
* Peter Strittmatter (Erziehungswissenschaftler) (* 1937), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Peter Strittmatter (Skeletonpilot), deutscher Skeletonsportler 
 Peter A. Strittmatter (* 1939), britischer Astronom